Тунисская Профессиональная лига 1 2003/2004 () — 49-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2003/04 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2003/04 на сайте goalzz.com 

2003/2004
Тунис
Тунис
2003 год в Тунисе
Спорт в Тунисе в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004